Municipio de Wells puede referirse a los siguientes municipios en los Estados Unidos:

 Municipio de Wells Bayou (condado de Lincoln, Arkansas)
 Municipio de Wells (Dakota del Norte)
 Municipio de Wells (condado de Perkins, Dakota del Sur)
 Municipio de Wells (condado de Appanoose, Iowa)
 Municipio de Wells (condado de Marshall, Kansas)
 Municipio de Wells (condado de Delta, Míchigan)
 Municipio de Wells (condado de Marquette, Míchigan)
 Municipio de Wells (condado de Tuscola, Míchigan)
 Municipio de Wells (condado de Rice, Minnesota)
 Municipio de Wells (condado de Jefferson, Ohio)
 Municipio de Wells (condado de Bradford, Pensilvania)
 Municipio de Wells (condado de Fulton, Pensilvania)